Arondismentul Sarreguemines (în ) este un arondisment din departamentul Moselle, regiunea Lorena, Franța.

Subdiviziuni

Cantoane 
 Cantonul Bitche
 Cantonul Rohrbach-lès-Bitche
 Cantonul Sarralbe
 Cantonul Sarreguemines
 Cantonul Sarreguemines-Campagne
 Cantonul Volmunster

Comune 

Sarreguemines